Storme ist der Familienname von:

 Lucien Storme (1916–1945), belgischer Radrennfahrer
 Marcel Storme (1930–2018), belgischer Rechtswissenschaftler und Politiker
 Matthias Storme (* 1959), belgischer Jurist und liberal-konservativer Denker, Schriftsteller und Politiker